Galoppo steht für:

 einen Ortsteil von Chiaravalle (Marken)
 das in der DDR entworfene grüne Ampelmännchen